Les Authieux (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Les Authieux-sur-Calonne, municipi al departament de Calvados (Normandia)
 Les Authieux-Papion, municipi al departament de Calvados (Normandia)
 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, municipi al departament del Sena Marítim (Normandia)
 Les Authieux-du-Puits, municipi al departament d'Orne (Normandia)
 Authieux-Ratiéville, municipi al departament de Sena Marítim (Normandia)